

Малик-Ізвор () — село в Ловецькій області. Входить до складу общини Ябланиця.
 Малик-Ізвор () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Стамболово.